Пожарница може бити:

 Пожарница (Тузла), насељено мјесто у општини Тузла, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Пожарница (Чабар), насељено мјесто у општини Чабар, Република Хрватска